Joseph Harper ou Joe Harper podem se referir a:
 Joe Harper (futebolista)
 Joseph M. Harper - político
 Joseph H. Harper - militar

Desambiguações de antropônimos